Okręty US Navy o nazwie USS "Canopus":
 Pierwszy  został zwodowany w 1919.
 Drugi  miał być okrętem-bazą niszczycieli. Jednak jego budowa została przerwana przed wodowaniem
 Trzeci  został zwodowany w 1965.

Canopus